Spartē kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Sparta, Peloponnesos, Lakonien,

Turkiet 

 Isparta, provinshuvudstad,